Bieg na 3000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 rozegrano 2 lutego na torze Eisschnelllaufbahn Innsbruck. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Lidija Skoblikowa z ZSRR.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964